No encontré rosas para mi madre – romanzo di José Antonio García-Blázquez del 1968
 Peccato mortale (No encontré rosas para mi madre) – film del 1973 diretto da Francisco Rovira Beleta